Ewaryst – imię męskie pochodzenia greckiego, które oznacza miły, przyjemny, najlepszy. Imię to nadawane jest w Polsce co najmniej od XVII w. Istnieje kilku świętych Ewarystów, m.in. Ewaryst, papież oraz św. Ewaryst z Konstantynopola.
Obce formy: Evarist (ogólnie przyj. forma), Evaristus (ang., niem.), Évariste (fr.), Evaristo (hiszp.), Aristo, Evaristo (wł.), Evarest (ros.), Evaristas (litew.), Evaristos (gr.), Evariszt, Evarisztusz (węg.). Żeńskim odpowiednik: Ewarysta.

Ewaryst imieniny obchodzi 26 października i 23 grudnia.

Osoby o imieniu Ewaryst:
 Evaristo Dall’Abaco, kompozytor włoski
 Evaristo Carvalho (ur. 1941) – polityk, dwukrotny premier Wysp Świętego Tomasza i Książęcej; następnie prezydent kraju
 Evaristus Thatho Bitsoane, sotyjski biskup katolicki
 Ewaryst Estkowski
 Évariste Galois
 Ewaryst Jakubowski, uczestnik powstania warszawskiego, cichociemny
 Evaristo de San Miguel, hiszpański polityk, żołnierz, poeta i historyk, autor słów hymnu Republiki Hiszpańskiej
 Ewaryst Waligórski, polski polityk, były minister transportu i gospodarki morskiej
 Paulo Evaristo Arns, kardynał katolicki
 Ignacy Ewaryst Daszyński

Męskie imiona greckie